Anan (Tokushima) — cidade na província de Tokushima, Japão
 Anan (Haute-Garonne) — comuna no departamento de Alto Garona, França
 Annan — kata do caratê

Desambiguações de topônimos